Рудык — украинская фамилия. Известные носители:
 Николай Мартынович Рудык (1918—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Степан Рудык (1890—1941) — украинский политический деятель коммунистического толка, журналист.
 Стефан (в миру Степан Рудык; 1891—1969) — Митрополит Варшавский и всея Польши (предстоятель Польской православной церкви) в 1965—1969 годах.
 Пантелеимон (в миру Пётр Рудык; 1898—1968) — епископ Русской православной церкви (1941—1946), епископ Русской Православной Церкви Заграницей (1946—1959), архиепископ Русской православной церкви (1959—1968).